Baudouin [bódoén] může znamenat:

 Baudouin I. Belgický  (1930–1993) – belgický král
 Baudouin de Courtenay, viz Jan Niecisław Baudouin de Courtenay
 viz Baldwin